Chili kan verwijzen naar:
 Chili, een land in Zuid-Amerika
 chili con carne, een stoofpotgerecht met chilipoeder en vlees
 chili sin carne, variant van dit gerecht zonder vlees
 chilipeper, vruchten van planten van het geslacht Capsicum
 chilipoeder, specerij met als basis gemalen chilipepers
 Chili (Narnia), personage uit de Kronieken van Narnia